Brasilien deltog första gången i olympiska spelen 1920, och har deltagit i alla olympiska sommarspel sedan dess, dock inte speen 1928. Brasilien har även deltagit i olympiska vinterspelen sedan 1992, ingen medalj har vunnits i vinterspelen.

Brasilien har vunnit totalt 150 medaljer, med volleyboll, segling och Friidrott som främsta sporter.

Landets olympiska kommitté grundades 1914 och erkändes 1935. Brasilien arrangerade olympiska sommarspelen 2016 i Rio de Janeiro.

Medaljer

Medaljer i sommarspel

Medaljer efter vinterspelen

Medaljer efter sporter

Källor
 
 

Brasilien i olympiska spelen